Пье́тро Маска́ньи (; 7 декабря 1863 года, Ливорно — 2 августа 1945 года, Рим) — итальянский оперный композитор.

Биография 
Начал учиться музыке в своём родном городе, преодолевая ожесточённое сопротивление своего отца, прочившего сыну карьеру юриста; первым наставником Масканьи стал с 1876 года Альфредо Соффредини, обнаруживший в своём ученике незаурядное дарование и значительно повлиявший на него. Далее обучался в Миланской консерватории. Первое время работал дирижёром в различных театрах. Известность приобрёл после написания оперы «Сельская честь» по пьесе Джованни Верга. Её впервые поставили в театре «Костанци», в Риме в 1890 году. Она стала одной из первых, создавших в оперном искусстве направление веризм. «Сельская честь» Масканьи имела огромный успех у публики, завоевала сцены театров Европы, Москвы и Санкт-Петербурга. В центре произведения — трагическая история любви. Сочинение Масканьи невелико по размерам — всего одно действие, все события происходят в один день. Картины сельского праздника чередуются с лирическими партиями героев (таким построением «Сельская честь» напоминает «Кармен» Бизе). К другим известным операм Масканьи принадлежат «Ирис» (премьера в 1898 году, Рим), «Паризина» (1913 год, Милан) и «Маленький Марат» (1921 год, Рим). Кроме того, он писал оркестровую музыку, музыку к фильмам и сочинил несколько оперетт.

Как музыкальный педагог Масканьи в 1895—1902 годах возглавлял Музыкальный лицей имени Россини в Пезаро. Его учеником был основоположник футуризма в музыке Франческо Балилла Прателла. Двоюродный брат и ученик Масканьи, Марио Масканьи, также стал заметным деятелем итальянского музыкального образования.

Произведения 
 «Сельская честь» (Cavalleria rusticana) (1890)
 «Друг Фриц» (L’amico Fritz) (1891). По одноимённому роману Эркмана и Шатриана
 «Братья Ранцау» (I Rantzau) (1892). По роману «Два брата» Эркмана и Шатриана.
 «Вильям Ратклифф» (Guglielmo Ratcliff) (1895). По одноимённой пьесе Гейне
 «Сильвано» (Silvano) (1895). По новелле Альфонса Карра.
 «Дзанетто» (Zanetto) (1896)
 «Ирис» (Iris) (1898)
 «Маски» (Le maschere) (1901)
 «Амика» (Amica) (1905)
 «Изабелла» (Isabeau) (1911)
 «Паризина» (Parisina) (1913). На слова одноимённой трагедии Габриэле д’Аннунцио
 «Жаворонок» (Lodoletta) (1917). По роману «Два маленьких деревянных башмачка» Марии Луизы де ла Раме
 «Да» (Sì) (1919) — оперетта
 «Маленький Марат» (Il piccolo Marat) (1921)
 «Пинотта» (Pinotta) (1932), переработка кантаты «В шелкопрядильне» (In filanda, 1881)
 «Нерон» (Nerone)'' (1935). По пьесе Пьетро Коссы (Pietro Cossa)

Литература 
 Pompei Ed., P. Mascagni nella vita e nell?arte, Roma, 1912; Cellamare D., Mascagni…, Roma, 1941;
 Anselmi A., Pietro Mascagni, Mil., 1959.

Примечания

Ссылки 
  The most comprehensive online resource about Pietro Mascagni
 Масканьи. Полные либретто опер на русском языке 

Кинокомпозиторы Италии
Оперные композиторы
Композиторы оперетт
Похороненные в Ливорно